Beşiktaş JK (basketbal), Turkse basketbalclub
 Beşiktaş JK, Turkse voetbalclub
 Beşiktaş (district), district in Istanbul